LCE, sigle de trois caractères, peut signifier :

 Langue civilisation étrangère, classe européenne en collège

LCE est un code qui peut signifier :

 La Ceiba (Goloson), Honduras, selon le code AITA des aéroports.

Code